Young Man with a Horn – romanzo di Dorothy Baker del 1938
 Chimere (Young Man with a Horn) – film del 1950 diretto da Michael Curtiz
 Canto mortale (Young Man with a Horn) – episodio della nona stagione di CSI: Scena del crimine
 Young Man with a Horn (Miles Davis) – album discografico di Miles Davis del 1952